Heidanus ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Heidanus (1597–1678), deutscher Theologe
 Caspar Heidanus (1530–1586), deutsch-niederländischer Theologe und Prediger